De periode 2271 t/m 2280 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
8 ringvormige
0 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen